Abraham Jacob van der Aa, (1792-1857), scrittore, biografo e geografo olandese
 Boudewyn Pieterszoon van der Aa, scultore olandese
 Christianus Carolus Henricus van der Aa, (1718-1793), presbitero olandese
 Cornelius Johannes van der Aa, (1883-1950), pittore olandese
 Dirk van der Aa (1731-1809), pittore olandese
 Edith van der Aa, (fl. XX secolo), pittrice olandese
 Hillebrand van der Aa, (1659-1721) pittore olandese
 Hillebrand van der Aa, (m. 1742), pittore olandese
 Hubertus Antonius van der Aa (1935), botanico e micologo olandese
 Jacob van der Aa, (m. 1776), pittore olandese
 Michael van der Aa (1970), compositore olandese
 Petrus van der Aa (m. 1594), giurista belga 
 Pieter van der Aa (1659-1733), editore olandese
 Pieter Boudewyn van der Aa (fl. XVIII secolo), tipografo olandese